Raffaelli es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Carlos Raffaelli (1954-), exjugador de baloncesto argentino. 
 Cyril Raffaelli (1974-), artista marcial, actor y coreógrafo francés. 
 Jean-François Raffaëlli (1850-1924), pintor, escultor y grabador francés realista de origen italiano.
 Mauro Raffaelli (1944-), botánico y catedrático italiano.